Der EGP () ist ein graphitmoderierter Siedewasser-Druckröhrenreaktor. Er ist der Vorgänger der RBMK-Baureihe.

Einsatz 
Die einzigen Reaktoren dieses Typs stehen im Kernkraftwerk Bilibino. 3 der 4 EGP-6 Reaktoren mit  einer Nettoleistung von je 11 MW und einer Bruttoleistung von 12 MW sind in Betrieb und liefern elektrische Energie und Fernwärme für die benachbarte Stadt Bilibino.

Einzelnachweise 

Reaktortyp